City of Industry - città della Valle di San Gabriel, nella contea di Los Angeles, in California, Stati Uniti d'America
 City of Industry - nome di due auto da corsa, la prima delle quali realizzata nel 1953
 La spirale della vendetta (City of Industry) - film statunitense del 1997 diretto da John Irvin